Jystrup (plaats), plaats in Denemarken
 Jystrup (parochie), parochie in Denemarken